

Arte 
 Magnolia – colore tendente al Bianco

Astronomia 
 1060 Magnolia – asteroide scoperto nel 1925

Botanica 
 Magnolia – genere di piante della famiglia delle Magnoliaceae

Cinema 
 Magnolia – film del 1999 diretto da Paul Thomas Anderson
 Magnolia Pictures – società di produzione e distribuzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Magnolia – capoluogo della Contea di Columbia, Arkansas
 Magnolia – città della Contea di Kent, Delaware
 Magnolia – città della Contea di Duplin, Carolina del Nord
 Magnolia – villaggio della Contea di Putnam, Illinois
 Magnolia – città della Contea di Harrison, Iowa
 Magnolia – città della Contea di Rock, Minnesota
 Magnolia – città della Contea di Pike, Mississippi
 Magnolia – borough della Contea di Camden, New Jersey
 Magnolia – villaggio della Contea di Stark, Ohio
 Magnolia – città della Contea di Montgomery, Texas
 Magnolia – città della Contea di Rock, Wisconsin

Informatica 
 Magnolia – Content Management System open source

Musica 
 Magnolia – brano di J.J. Cale presente sull'album Naturally del 1971
 Magnolia (Music from the Motion Picture) – album di Aimee Mann del 1999, colonna sonora del film omonimo
 Magnolia (Original Motion Picture Score) – album di Jon Brion del 2000, colonna sonora del film omonimo
 Magnolia – singolo dei Negrita del 2003, dall'album Ehi! Negrita
 Magnolia – album di Mirko Signorile del 2012
 Magnolia – album dei The Pineapple Thief del 2014
Magnolia – singolo di Playboi Carti del 2017
 Magnolia Electric Company – pseudonimo usato da Jason Molina

Teatro
 Magnolia – lavoro teatrale del 1923 di Booth Tarkington

Televisione 
 Magnolia – casa di produzione televisiva italiana